Palazzo della Ragione bezeichnet folgende Rats- oder Stadtpaläste in Oberitalien:

 Palazzo della Ragione in Anagni
 Palazzo della Ragione in Bergamo
 Palazzo della Ragione in Castel Goffredo
 Palazzo della Ragione in Ferrara
 Palazzo della Ragione in Mailand
 Palazzo della Ragione in Mantua
 Palazzo della Ragione in Mirandola
 Palazzo della Ragione in Padua
 Palazzo della Ragione in Romano di Lombardia
 Palazzo della Ragione in Treviso
 Palazzo della Ragione in Verona
 Palazzo della Ragione, auch Basilica Palladiana, in Vicenza

Siehe auch:
 Broletto